De Grand Prix-wegrace van Spanje 1994 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 8 mei 1994 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Spanje